John Martin (1789-1854), peintre et graveur anglais ;
 John Martin (1805-1880), homme politique britannique ;
 John Martin (1921-2012), sous-officier des Forces Françaises Libres et membre fondateur de l'Académie Tahitienne ;
 John Dale Martin (1953-), lanceur droitier de baseball ;
 John Martin Scripps (1959-1996), tueur en série britannique ;
 John Martin Darko (1945-2013), évêque catholique ghanéen ;
 John Martin Crawford (1962-), tueur en série canadien ;
 John Martin (1984-), pilote automobile australien.

Divers 
 John Martin, une société anonyme belge basée à Genval